Lago de Junín puede referirse a:

 Laguna de Gómez, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Lago Junín, situado en la Pampa de Junín, Perú.